Intention (von lateinisch intendere „sein Streben auf etwas richten“) steht für:

 Intention, mentaler Zustand, in dem sich Handelnde auf bestimmte Handlung festlegen, siehe Absicht
 Intention (Literatur), die Absicht oder Aufgabe eines literarischen Werks
 Intention (England und Wales), Vorsatz im englischen Strafrecht
 Intention-Nunatakker, Felsen im Viktorialand, Antarktika
 Intention (Lied), Lied von Intelligent Music Project (2021)

Siehe auch:
 Messintention (Gebetsanliegen)

 Intension (Semantik)